6585 O'Keefe – asteroide areosecante

Persone 

 Dennis O'Keefe – attore cinematografico
 Dick O'Keefe – cestista statunitense
 Jodi Lyn O'Keefe – modella statunitense 
 Kerin O'Keefe –  scrittrice, giornalista enologica statunitense
 John O'Keefe – psicologo statunitense
 John Aloysius O'Keefe – astronomo e geodeta statunitense
 Michael O'Keefe – attore statunitense
 Sean O'Keefe – politico statunitense
 Stuart O'Keefe – calciatore inglese
 Tommy O'Keefe – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense

Pagine correlate 

 Keefe
 O'Keeffe